

Cinema 
Flower – film del 2017 diretto da Max Winkler

Geografia 
Lago Flower – lago dello stato di New York (Stati Uniti d'America)

Musica 
Flower – singolo dei Soundgarden del 1989
 Flower – singolo di Liz Phair del 1993
Flower – singolo dei L'Arc~en~Ciel del 1996
 Flower – album di Akira Jimbo del 1997
 Flower – album di Jody Watley del 1998
Flower – singolo di Koda Kumi del 2005
Flower – singolo di Gackt del 2009
Flower – singolo di Atsuko Maeda del 2011
Flower – singolo di Kylie Minogue del 2012

Persone 
George Flower –  attore e sceneggiatore statunitense
Roswell P. Flower –  politico statunitense

Videogiochi 
Flower – videogioco del 2009

Pagine correlate 
Flowers
Classe Flower